46-й чемпионат Европы по тяжёлой атлетике прошёл с 15 по 21 октября 1966 года в Берлине (ГДР). В нём приняли участие 85 спортсменов из 17 стран. Атлеты были разделены на 7 весовых категорий и соревновались в троеборье (жим, рывок и толчок). Этот турнир был проведён в рамках 41-го чемпионата мира.

Медалисты

Командный зачёт

Ссылки 
 Тяжёлая атлетика. Справочник (редакторы А. Алексеев, С. Бердышев). — М., «Советский спорт», 2006. ISBN 5-9718-0131-7

1966
Чемпионаты Европы в 1966 году
Октябрь 1966 года
Спорт в Германии в 1966 году
Международные спортивные соревнования в Берлине
Чемпионаты Европы в ГДР
Международные соревнования по тяжёлой атлетике в Германии
1966 год в тяжёлой атлетике